Штральзунд (, полаб. Strzélowò):
 Штральзунд — город на севере Германии.
 Штральзунд — округ в Пруссии, существовавший в 1818—1932 годах.
 Штральзунд (1912—1935) — германский, затем французский лёгкий крейсер.